W kryptozoologii Abonesi to nieznany karłowaty hominid. Rzekomo był widywany w zachodniej Afryce, w północnej części Togo.

Bibliografia 
 

Kryptydy